Bagre-de-penacho é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Bagre bagre (Linnaeus, 1766)
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)

Desambiguação